Seán O’Connor, Sean O’Connor
 Seán O’Connor (ur. 1937) – irlandzki zapaśnik, olimpijczyk
 Seán O’Connor (ur. 1960) – irlandzki przedsiębiorca związany z motosportem
 Sean O’Connor (ur. 1981) – angielski piłkarz
 Sean O’Connor (ur. 1981) – kanadyjski hokeista
 Seán O’Connor (ur. 1983) – irlandzki piłkarz i trener
 Sean O’Connor (ur. 1984) – amerykański piłkarz
 Sean O’Connor (ur. 1985) – amerykański komik, scenarzysta
 Seán O’Connor (ur. 1996) – irlandzki rugbysta (union)
 Sean O’Connor – kanadyjski curler